Соревнования по спортивной ходьбе на 50 километров среди мужчин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике 2010 года прошли 30 июля. Ходоки соревновались на улицах Барселоны. 

Старт был дан в 7 часов 35 минут утра по местному времени. На момент начала захода температура воздуха составляла 23°С, на финише — 25°С. Облачно.

На старт вышли 27 ходоков из 15 стран. До финиша сумели добраться 15 спортсменов, среди сошедших были такие известные ходоки как двукратный чемпион мира на этой дистанции (2005 и 2009) россиянин Сергей Кирдяпкин (в 2016 году все результаты Кирдяпкина в 2009—2012 годах, включая чемпионат Европы 2010 года, были аннулированы Спортивным арбитражным судом в связи с допингом), олимпийский чемпион Пекина на 50 км итальянец Алекс Швацер, вице-чемпион мира 2009 года норвежец Тронд Нюмарк.

32-летний Йоанн Динис, 4 года назад в Гётеборге ставший первым в истории французом, выигравшим золото чемпионатов Европы в спортивной ходьбе, сумел защитить свой титул.

Ирландец Роберт Хеффернан, финишировавший 4-м, установил новый национальный рекорд — 3 часа 45 мин 30 сек.

Медалисты

Рекорды 
Данные приведены на начало чемпионата Европы

Результаты 

 EL — лучший результат сезона в Европе
 NR — национальный рекорд
 PB — личный рекорд
 SB — лучший личный результат в сезоне
 DNF — не финишировал
 DSQ — дисквалифицирован

Ссылки 
 Официальный протокол 

Чемпионат Европы по лёгкой атлетике 2010
Спортивная ходьба на чемпионатах Европы